Knoxville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Knoxville Township (Iowa)
 Knoxville Township (Missouri)